A99 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense hollandaise, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Fièvre hémorragique virale, sans précision, d'après la classification internationale des maladies.

Transport 
Automobile
 Austin A99 Westminster, une automobile du constructeur britannique Austin. 
  
Autoroute
  Autoroute allemande A99, contournement de Munich.

Route
  Route britannique A99, reliant Latheron à John o' Groats en Écosse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres